Av hela mitt hjärta kan syfta på:

 Av hela mitt hjärta – en film från 1954 av Stanley Donen originaltitel Deep in My Heart
 Av hela mitt hjärta (Candela-låt) – en låt framförd av Candela i Hänts meloditävling 1994
 Av hela mitt hjärta (Lasse Stefanz-låt) – en låt framförd av Lasse Stefanz från 1996